Чубай — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чубай Григорій Петрович — український поет, перекладач, представник львівського андеґраунду 1970-их років.
 Чубай Тарас Григорович — український співак та композитор, лідер гурту «Плач Єремії», син Чубая Григорія Петровича.
 Чубай Соломія Григорівна  — українська музикантка, співачка, дочка Чубая Григорія Петровича.
 Чубай Данило Русланович — український філософ, лінгвіст, військовий та літератор ромського походження.
Українські прізвища